Зени́т — название остановочных пунктов на различных железных дорогах стран бывшего СССР.

* Зенит — остановочный пункт, Белорусская железная дорога, Белоруссия, Минская область.
 Зенит — остановочный пункт, Восточно-Сибирская железная дорога, Россия, Бурятия.
 Зенит — остановочный пункт, Юго-Западная железная дорога, Украина, Киев.